Banyakan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Banyakan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Banyakan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar